Јербаниз има више значења:

 Јербаниз (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Јербаниз (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Јербаниз (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Јербаниз (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Јербаниз (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику